O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) foi lançado no dia 03 de setembro de 2012 pela antiga BM&F Bovepa, hoje B3 (bolsa de valores).

Da mesma forma que outros índices da bolsa, ele mede o desempenho de uma carteira teórica de ativas, sendo esta, composta pelas cotas de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) listados nos mercados de bolsa e de balcão da B3.

Apesar da sua data de estreia ter sido em 2012, o cálculo de rentabilidade do índice incorpora valores desde o dia 30 de dezembro de 2010, dando um maior horizonte comparativo para o investidor do mercado de capitais de renda variável.

Quais fundos compõem o IFIX? 
Cotas dos fundos imobiliários que atendam cumulativamente aos seguintes critérios podem ser inclusas no índice:

 No período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 95% (noventa e cinco por cento) do somatório total desses indicadores.
 Ter presença em pregão de 95% (noventa e cinco por cento) no período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores.
 Não ser classificadas como “Penny Stock”, ou seja, ativos cujo valor médio ponderado durante a vigência da carteira anterior ao rebalanceamento, desconsiderando-se o último dia desse período, seja inferior a R$ 1,00 (um real).
 Um ativo que seja objeto de Oferta Pública realizada durante o período de vigência das 3 (três) carteiras anteriores ao rebalanceamento será elegível, mesmo sem estar listado todo o período, desde que:
 a de distribuição de cotas tenha sido realizada antes do rebalanceamento anterior;
 possua 95% (noventa e cinco por cento) de presença desde seu início de negociação;
 atenda cumulativamente aos critérios 1 e 3.

Quando um fundo será removido do IFIX? 
Cotas dos fundos imobiliários que fazem parte do IFIX serão excluídas da carteira se:

 deixarem de atender a qualquer um dos critérios de inclusão acima indicados;
 durante a vigência da carteira forem objeto de resgate total pelo fundo emissor.

Bibliografia 

 METODOLOGIA DO ÍNDICE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)
 MANUAL DE DEFINIÇÕES E PROCEDIMENTOS DOS ÍNDICES DA B3

Ligações externas 

 Rentabilidade do IFIX 2020 (Mensal/Acumulado)

Índices de bolsa da América